Выхлоп:

 Выхлопные газы
 Выхлоп (снайперская винтовка)